Lohrville steht für:

 Lohrville (Iowa), Stadt im Calhoun County, Iowa
 Lohrville (Wisconsin), Dorf im Waushara County, Wisconsin